Ба́янхо́нгор () — аймак в Монголии.

Общие сведения 
Аймак Баянхонгор занимает площадь в 115 978 км². Численность населения — 75 690 человек (на конец 2010 год). Плотность населения — одна из самых низких в Монголии и составляет 0,65 чел./км². Административным центром является город Баянхонгор. Аймак Баянхонгор был образован в 1941 году. Включает в себя 19 сомонов.

География 

Аймак Баянхонгор расположен в центральной и юго-западной частях Монголии. На юге аймака проходит государственная граница между Монголией и Китаем. На западе он граничит с аймаком Говь-Алтай, на северо-западе от него находится аймак Завхан, на севере — Архангай, на востоке Уверхангай, на юго-востоке — Умнеговь.

На севере аймака лежат покрытые лесом Хангайские горы. С юга к ним примыкает равнина с множеством бессточных солёных озёр (Долина Озёр), которая в свою очередь на юге граничит в Гоби-Алтайским хребтом. Ещё южнее, за хребтом и вплоть до границы с Китаем, простирается пустыня Гоби. Крупнейшие из солёных озёр аймака — Бон-Цаган-Нур и Орог-Нур, расположенные на высоте соответственно 1311 м и 1216 м над уровнем моря (последнее зачастую пересыхает). В Хангае имеются горячие целебные источники, температура воды в которых достигает 50 °C, находящиеся в горах, на северо-восток от центра аймака, города Баянхонгор.

Административное деление 

*  — столица аймака Баянхонгор

Примечания 

Баянхонгор